Coalescência pode se referir a

Coalescência (química), processo químico de união de duas ou mais parcelas de uma fase.
Coalescência (meteorologia), processo principal na formação da chuva.
Coalescência (informática), conjunção de partições adjacentes de memória livre.
Coalescência (genética), modelo retrospectivo de genética populacional em que os indivíduos de uma população se vão fundindo para trás no tempo até chegar ao ancestral comum mais recente.

 Coalescência (medicina), quando ocorre a fusão de lesões da pele que se apresentam originalmente isoladas, mas em face ao seu crescimento acabam por se fundirem com as adjacentes.
 Coalescência (ciência política), proporcionalidade entre as cotas ministeriais dos partidos da coalizão governista e o tamanho de suas bancadas parlamentares.

Desambiguação